Leucosphaera (plant) - geslacht uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae)
 Leucosphaera (weekdier) - geslacht van weekdieren